lista obsady w serialach Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Television)
 lista obsady w serialach Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Studios)